Kastrytjnitski rajon () är en rajon i Belarus huvudstad Minsk. Den tillhör även Minsks voblast. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Kastrytjnitski rajon är platt.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Minsks stad